

Geografia
 Cantone di Tassin-la-Demi-Lune – ex cantone francese dell'Arrondissement di Lione, soppresso nel 2015
 Tassin-la-Demi-Lune – comune francese della metropoli di Lione, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi

Persone
 André Tassin (1902-1987) – calciatore francese, di ruolo portiere
 Charles Tassin (1946) – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 René-Prosper Tassin (1697-1777) – storico francese, monaco della Congregazione di San Mauro